Springeren kan henvise til:
 Springeren (ubåd) – danskbygget ubåd af Delfinen-klassen. Brugt af Søværnet 1964-1990 (S329).
 S324 Springeren – tyskbygget ubåd af Tumleren-klassen. Brugt af Søværnet 1991-2004.
 Springeren - Maritimt Oplevelsescenter – maritimt museum i Aalborg som udstiller Springeren (S329).